Die Taroii Open de Tênis 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. April 2014 in Itajaí stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 7. April 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Fabrício Neis
 Thales Turini
 Eduardo Schwank
 Bruno Sant’Anna

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Itajaí